Frankfurter Ring (München), een straat in München
Frankfurter Ring (metrostation), een station van de metro van München